

Geografia 
 Java — principal ilha do arquipélago da Indonésia
 Java (São Tomé) — aldeia de São Tomé e Príncipe
 Java (Dacota do Sul) — cidade dos Estados Unidos

Informática 
 Java (linguagem de programação) — linguagem de programação
 Plataforma Java
 JavaOS — sistema operativo

Outros usos 
 Java (Martin Mystère) — personagem de banda desenhada

Ver também 
 Mar de Java — mar do oceano Pacífico meridional
 JavaScript — linguagem de script, frequentemente confundida com a linguagem parónima
 Jawa — marca de motocicletas da República Checa